VIR est un code, qui signifie :
 Îles Vierges des États-Unis, selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha 3,
 le Virginia International Raceway, circuit de sports mécaniques de Virginie

Abréviation
Code